USS Plunger è il nome usato per vari sottomarini appartenuti alla United States Navy:

 USS Plunger – sottomarino commissionato dalla United States Navy nel 1895
 USS Plunger (SS-2) – sottomarino inaugurato nel 1992
 USS Plunger (SS-179) – sottomarino inaugurato nel 1936
 USS Plunger (SSN-595) – sottomarino inaugurato nel 1961